Holocystis peut faire référence à:
 Holocystis (algue), un genre d'algues vertes de la famille des Desmidiaceae
 Holocystis (corail), un genre éteint de corail dur de la famille des Cyathophoridae